Камия — многозначный термин.
 Камия — город, расположенный в округах Айдахо и Льюис, штат Айдахо, США.
 — японская фамилия. Известные носители:
 Камия, Акира (род. 1946) — японский сэйю.
 Камия, Хидэки (род. 1970) — японский геймдизайнер.
 Камия, Хироси (род. 1975) — японский сэйю.
Псевдоним
 Ю Камия (настоящее имя Тиагу Фурукава Лукас; род. 1984) — бразильско-японский романист, мангака и иллюстратор.